Vives (bisbe de Barcelona), bisbe de Barcelona durant el darrer quart del segle X
 Albert Vives i Mir (1907-1992), sacerdot i músic català
 Amadeu Vives i Roig (1871-1932), compositor i escriptor català
 Antoni Vives Fierro (1940), pintor català
 Antoni Vives i Tomàs (1965), economista català
 David Vives Farrés (1864-1936), compositor català
 Francesca Vives Amer (1957), política mallorquina
 Joan Lluís Vives i March (1492-1549), humanista i filòsof valencià del Renaixement
 Joan Enric Vives i Sicília (1949), religiós català, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra
 Joan Miquel de Vives i Feliu (?- 1809), militar català
 Joan Vives Sanfeliu (1953), compositor català
 Joaquim Vives i Ximenes (1671-?), advocat català
 Josep Maria Vives i Sureda
 Pere Vives Vich (1858-1936), enginyer militar català
 Pere Vives i Clavé (1910-1941), matemàtic català
 Salvador Vives, diversos personatges
 Teresa Vives i Missé (1866-1936), religiosa catalana
 Xavier Vives (Barcelona, 1955), economista català